Fistulipora är ett släkte av mossdjur. Fistulipora ingår i familjen Fistuliporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Fistulipora